Торо — власна назва.

Топоніми

Торо (Іспанія) — муніципалітет.

Торо (Італія) — муніципалітет.

Особи 
 Генрі Девід Торо — американський письменник.
 Гільєрмо дель Торо — мексиканський кінорежисер.
 Давид Торо — болівійський полковник.
 Діктер Торо — колумбійський борець вільного та греко-римського стилів.
 Крістіан Торо Карбальйо — іспанський веслувальник.
 Мануель Мурільйо Торо — президент Сполучених Штатів Колумбії.
 Софія Торо — іспанська яхтсменка.

Інше 
 Тооро (держава)
 Торо (Phyllastrephus) — рід горобцеподібних птахів родини бюльбюлевих (Pycnonotidae).